Зиннуров — башкирская и татарская фамилия. Известные носители:
 Зиннуров, Вильдан Ханифович (род. 1964) — первый заместитель председателя правительства Ульяновской области, бывший глава управляющей компании Ульяновского авиационного кластера (с 2012 года).
 Зиннуров, Ирек Хайдарович (род. 1969) — российский ватерполист.
 Зиннуров, Набиулла Шафигович (1922—1956) — Герой Советского Союза.
 Зиннуров, Тимергали Зиннурович (1949—2017) — российский татарский актер, выступавший на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина, народный артист Республики Татарстан (1993).
 Зиннуров, Ульфат Гаязович (род. 1950) — экономист. Доктор экономических наук (1994), профессор (1997).

См. также 
 Зинуров